Jiří Dienstbier – politico ceco nato nel 1937
Jiří Dienstbier – politico ceco nato nel 1969